Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между  и .

В математике 
 720 является чётным трёхзначным числом.
 720 — круглое число в десятичной системе счисления (в обобщённом смысле).
 Число 720 является факториалом числа 6 .
 720 — число харшад (делится нацело на сумму своих цифр).
 720 — 241-угольное число.
 Число 720 можно представить в виде произведения последовательных чисел двумя способами: 720 = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 и 720 = 8 × 9 × 10.

В других областях

Годы 
 720 год.
 720 год до н. э.
 720-е.
 720-е до н. э.

В науке и технике 
 NGC 720 — галактика в созвездии Кит.
 720 — модель самолёта компании Boeing
 720p — стандартное вертикальное разрешение экрана HDTV.

Примечания

Литература